Shingū bezeichnet:

 eine Stadt in der japanischen Präfektur Wakayama: Shingū (Wakayama)
 eine Gemeinde in der japanischen Präfektur Fukuoka: Shingū (Fukuoka)
 ein Lehen in der japanischen Provinz Harima: Shingū (Harima)
 ein Lehen in der japanischen Provinz Kii: Shingū (Kii)

Shingū ist der Familienname folgender Personen:

 Miho Shingū (* 1991), japanische Sprinterin